

Слупца — місто в Слупецькому повіті Великопольського воєводства
 Слупца — гміна в Слупецькому повіті Великопольського воєводства
 Слупца — село в гміні Бульково Плоцького повіту Мазовецького воєводства